Štyrský steht für:
 Jindřich Štyrský (1899–1942), tschechischer Künstler
 (24695) Štyrský, Asteroid des Hauptgürtels